

События 
 В острой борьбе с аристократией демос Наксоса при поддержке Писистрата изгнал противников и передал власть аристократу Ликдомиду.
 538—524 — Тиран Наксоса Ликдомид. Расцвет Наксоса.
 Ликдомид помог Поликрату прийти к власти в Самосе.
 538—522 (537—522) — Тиран Самоса Поликрат. До 531 правил вместе с братом Силосонтом.
 538—532 — Акме Ивика, поэта из Регия (Южн. Италия).
 Кир разрешает восстановление Иерусалима. Проповеди Иезекииля. Главой иудейской общины становится Зоровавель, внук царя Иехонии (Иоачина). Возвращение из Вавилона пленных финикийцев.
 Покорение Киром II Вавилона

Китай 
 4-й год по эре правления луского князя Чжао-гуна.
 В 1 луне в Лу был сильный град.
 Летом, в 6 луне чуский царь Лин-ван, посовещавшись с У Цзюем, решил собрать чжухоу в землях Сун (в Шэнь) и направил послов в Цзинь.
 Летом состоялся съезд в Шэнь. Присутствовали правители Чу, Цай, Чэнь, Чжэн, Сюй, Сю, Тэн, Дунь, Ху, Шэнь, Малого Чжу, сунский наследник Цзо и посол хуай-и (племён и, живущих по реке Хуай).
 Гуны Лу, Вэй и Цао под предлогом болезней не поехали на встречу к чускому царю. Цзы-чань из Чжэн прокомментировал это, сказав, что три княжества не участвовали в съезде. «Цзо чжуань» добавляет, что правитель Чжу тоже не явился. Во время съезда в Шэнь ван оскорбил юэского сановника Чан Шоу-го и убил цайского сановника Гуань Ци. сюский князь (цзы) был задержан.
 чжэнский князь заболел и отправил на съезд чжухоу во главе с чуским ваном Цзы Чаня, который пытался выступить посредником между Цзинь и Чу (согласно «Цзо чжуань», в съезде участвовал сам князь, который ранее посетил Чу).
 В 7 луне чуский ван во главе князей (в походе участвовали князья Чу, Цай, Чэнь, Сюй, Дунь, Ху и Шэнь и племена хуай-и) напал на уский Чжуфан. В 8 луне они взяли Чжуфан, схватили Цин Фэна из Ци и уничтожили его род. Цин Фэн назвал вана убийцей родичей, и Ци-цзи убил его по приказу вана (по гл.42, он был убит в Шэнь). Цзиньцы хотели возражать против похода на У, но положились на волю Неба.
 В 8 луне союзники присоединили Лай, в 9 луне покорили Цзэн (ранее цзэнцы взбунтовались против Цзюй и подчинились Лу).
 Зимой У заняло три селения в Чу.
 В 12 луне, в день и-мао умер луский сановник Шусунь Бао. Его уморил сын, поссоривший отца с другими сыновьями.

См. также

Примечания